Charlie’s Angels steht für:

 Charlie’s Angels, Originaltitel von Drei Engel für Charlie (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1976 bis 1981
 Charlie’s Angels, Originaltitel von 3 Engel für Charlie (2000), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2000
 Charlie’s Angels, Originaltitel von 3 Engel für Charlie (2019), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2019
 Charlie’s Angels (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2011